Amerikai Egyesült Államok
 Blackfoot (Idaho)
 Blackfoot (Montana)
 Blackfoot (Texas)